Het wereldkampioenschap superbike van Magny-Cours 2018 was de elfde ronde van het wereldkampioenschap superbike en de tiende ronde van het wereldkampioenschap Supersport 2018. De races werden verreden op 29 en 30 september 2018 op het Circuit Magny-Cours nabij Magny-Cours, Frankrijk.

Jonathan Rea werd gekroond tot kampioen in de superbike-klasse met een overwinning in de eerste race van het weekend, wat genoeg was om zijn laatste concurrent Chaz Davies voor te kunnen blijven.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2018
Magny-Cours